Кі-Аді-Мунді (, * 92 ДБЯ — † 19 ДБЯ) — цереянець, чоловік, майстер-джедай, джедай-захисник і член Вищої ради джедаїв. Зважаючи на низький коефіцієнт народжуваності в його рідному світі Орден дозволив йому слідувати цереянської традиції створювати шлюби з великою кількістю дружин — полігамії. Кі-Аді-Мунді мав чотири «чесних» дружини, одного сина і сім дочок, включаючи Сільвн.

Саме він більше всіх інших членів Ради здивувався повідомленню Квай-Гон Джинна в 32 ДБЯ про ситхів, які повернулися, будучи впевненим, що вони зникли назавжди. Кі-Аді-Мунді безпосередньо брав участь у багатьох битвах Воєн клонів, маючи ранг вищої джедая-генерала. Був убитий солдатами-клонами на чолі з Командиром Бакарі після наказу 66 на Міджето.

Кі-Аді-Мунді зіграв Сайлас Карсон.

Посилання 
 Офіційний сайт 

Персонажі джедаї Зоряних війн
Персонажі за алфавітом